Der Begriff  Alternate Frame Rendering wird in der 3D-Computergrafik im Zusammenhang mit Multi-GPU-Techniken benutzt. 

Er bezeichnet:
 Einen Multi-GPU-Betriebsmodus: Alternate Frame Rendering (Modus)
 Eine Multi-GPU-Technik von ATI Technologies: Alternate Frame Rendering (Technik)